

Localidades
Keyser (Virgínia Ocidental)

Outros
Modelo Shapiro-Keyser de ciclones

Desambiguação

fr:De Keyser
nl:De Keyser
sv:De Keyser